Harrison Birtwistle – compositore e clarinettista inglese
 Sue Birtwistle – produttrice inglese